Cynthia (lateinisch von griechisch Kynthia) steht für:
 Cynthia, weiblicher Vorname
 Cynthia (Film) (1947), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1947
 Euphydryas cynthia, Schmetterling, siehe Veilchen-Scheckenfalter
 Cynthia, Beiname der Artemis, griechische Göttin der Jagd